9-я церемония вручения наград премии «Сезар» (также известной как Ночь Сезара ()) за заслуги в области французского кинематографа за 1983 год состоялась 3 марта 1984 года в Théâtre de l'Empire (Париж, Франция). Президентом церемонии выступил американский актёр Джин Келли.

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 5/12: «Чао, паяц»
 4/9: «Убийственное лето»
 0/5: «Смертельная поездка»
 3/4: «Бал»
 0/4: «Любовь с первого взгляда» / «Официант»
 2/3: «За наших любимых»
 1/3: «Луна в сточной канаве» / «Раненый человек»
 0/2: «Скорей бы воскресенье!» / «Папаши» /   «Да здравствует социальная помощь!» / «От имени всех своих» / «Судьба Жюльетт»
 1/1: «Аллея чёрных лачуг» / «Улисс» /   «Фанни и Александр» / «В белом городе»

Основные категории

Специальные награды 
{| class="wikitable" width="70%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Награда
! colspan=2|Лауреаты
|-
| rowspan=3 width="270px"|<center>Почётный «Сезар»
| align="center" width="100px"|  
|• Жорж де Борежар (фр.)
|-
| align="center"|
|• Рене Клеман
|-
| align="center"|
|• 'Эдвиж Фёйер
|-
|}

 См. также 
 «Оскар» 1984 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1984 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1984 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сатурн» 1984 (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1984 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 9-й церемонии на официальном сайте Академии искусств и технологий кинематографа (Лауреаты 1984. PDF)
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» в 1984 году на сайте IMDb
 Allocine.fr. Prix et nominations: César 1984
 Организаторы и участники 9-й церемонии на сайте IMDb

1984
Кинопремии 1984 года